Гречишникова — женская форма русской фамилии Гречишников.* Гречишникова, Евдокия Юрьевна (род. 1982) — российская пятиборка.
 Гречишникова, Елизавета Андрияновна (род. 1983) — российская легкоатлетка.